Wyniki Grand Prix Austrii, szóstej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2002.

Kwalifikacje

Wyścig 

Najszybsze okrążenie:

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy 

Austria
2002
2002 w Austrii